Ел Мајито има више значења:

 Ел Мајито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мајито, Ла Кондеса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику